Adam Bauman – polski lektor, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy
 Ernest Bauman – polski inżynier, podoficer Pułku Jazdy Poznańskiej, powstaniec listopadowy
 Janina Bauman – polska pisarka
 Nikołaj Ernestowicz Bauman – rosyjski rewolucjonista
 Zygmunt Bauman – polski socjolog, filozof

Zobacz też 

 Baumann